Верпийе́р-сюр-Урс () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Об. Входит в состав кантона Эссуа. Округ коммуны — Труа.

Код INSEE коммуны — 10404.

Коммуна расположена приблизительно в 190 км к юго-востоку от Парижа, в 105 км южнее Шалон-ан-Шампани, в 50 км к юго-востоку от Труа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 117 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 72 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 50 были экономически активными, 22 — неактивными (показатель активности — 69,4 %, в 1999 году было 68,8 %). Из 50 активных работали 47 человек (27 мужчин и 20 женщин), безработных было 3 (0 мужчин и 3 женщины). Среди 22 неактивных 7 человек были учениками или студентами, 11 — пенсионерами, 4 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Об